Röllig ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Leopold Röllig († 1804), deutscher Komponist der Klassik
 Johann Christian Röllig (1716–nach 1777), deutscher Komponist
 Johann Georg Röllig (1710–1790), deutscher Komponist und Kapellmeister
 Mario Röllig (* 1967), deutsches Stasi-Opfer, Landesvorsitzender der LSU-Berlin
 Wolfgang Röllig (1932–2023), deutscher Altorientalist

Roellig ist der Familienname folgender Personen:
 Ruth Margarete Roellig (1878–1969), deutsche Schriftstellerin

Siehe auch:
 Röhlig